Türkiye 1. Ligi 1982/83 was het vijfentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK kon zijn tiende titel bijschrijven. Om dit feit te vieren, pakte de club voor de derde maal de dubbel; het zou de laatste keer zijn dat deze club er met de dubbel vandoor ging. In de bekerfinale werd Mersin İdman Yurdu SK verslagen; omdat deze laatste club dit seizoen degradeerde, mocht ze in het seizoen 1983/84 als tweedeklasser Europa in, net als het Nederlandse N.E.C. in hetzelfde seizoen.

Met de naam Mersin İdman Yurdu SK is tevens een van de vier degradanten genoemd; de club leidde de laatste paar jaar een Fahrstuhlmannschaft-bestaan. In 1982 was de club voor de vierde maal gepromoveerd naar de Süper Lig om er nu dus meteen weer uit te vliegen. Hierna zou het overigens nog 28 jaar duren voor de club zich weer op het hoogste niveau meldde. Omdat de 1. Lig sinds vorig jaar uit 4 groepen bestond, waren er aan het begin van het seizoen vier ploegen gepromoveerd naar de Süper Lig, die met ingang van dit seizoen (vooralsnog tijdelijk) werd uitgebreid naar 18 clubs. De debutanten Sarıyer GK (eindelijk weer eens meer dan drie clubs uit İstanbul in de Süper Lig) en Antalyaspor kwamen boven de beruchte rode streep terecht, Mersin İdman Yurdu SK en Samsunspor eronder. De twee laatstgenoemde clubs kregen in de 1. Lig gezelschap van Gaziantepspor en Altay SK.

In de top 10 van topscorers viel plotseling het grote aantal Joegoslaven op: tot vorig seizoen waren alle topscorers Turken, tot Sava Paunović ineens in 1978/79 ten tonele verscheen; de drie seizoenen daarna was er geen buitenlander meer te bekennen in de top 10, maar vanaf dit seizoen is die tijd voorgoed voorbij.

Kaart

Eindstand 1982/83

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1982/83

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Sarıyer GK (kampioen A Grubu 1. Lig 1981/82)
 Antalyaspor (kampioen B Grubu 1. Lig 1981/82)
 Mersin İdman Yurdu SK (kampioen C Grubu 1. Lig 1981/82)
 Samsunspor (kampioen D Grubu 1. Lig 1981/82)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Eskişehirspor (nummer 15 Süper Lig 1981/82)
 Göztepe SK (nummer 16 Süper Lig 1981/82)
 Diyarbakırspor (nummer 17 Süper Lig 1981/82)

Topscorers 1982/83

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1982/83